Notre-Dame-des-Champs – quartiere del VI arrondissement di Parigi
 Notre-Dame-des-Champs – stazione della metropolitana di Parigi
 Notre-Dame-des-Champs – chiesa neogotica di Avranches (Normandia, Francia)